L'Orage est le titre de plusieurs œuvres :

 L'Orage, une ouverture composée par Piotr Ilitch Tchaïkovski entre juin et août 1864, jouée pour la première fois le  ;
 L'Orage, une sculpture de Germaine Richier réalisée en 1947 ;
 L'Orage, une nouvelle de Romain Gary écrite en 1935 ;
 L'Orage, film de Camille de Morlhon sorti en 1917 ;
 L'Orage, pièce d'Alexandre Ostrovski écrite en 1859 ;
 L'Orage, chanson écrite et chantée par Georges Brassens en 1960 ;
 L'Orage, chanson interprétée par France Gall. C'est une adaptation française de La pioggia par Gigliola Cinquetti ;
 L'Orage, groupe musical valdôtain ;
 L'Orage, chanson interprétée par Marie Laforêt figurant sur son deuxième 33 tours,  La Fleur sans nom en 1965 chez Festival.
 L'Orage, film soviétique de 1957 réalisé par Mikhail Dubson et basé sur une  pièce de propagande de Vladimir Bill-Bielotserkovski.

Voir aussi